Национальная высшая школа искусств и ремёсел (, выступает под брендом , ранее под брендом ) — французский инженерный вуз широкого профиля, основанный в 1780 г. Осуществляет подготовку инженеров, магистров и кандидатов наук в различных областях. Является одним из основных членов объединения «Парижский Институт Наук и Технологий» ().

Структура 
8 научно-учебных центров (в городах Анже, Бордо, Клюни, Лилль, Мец, Париж, Шалон-ан-Шампань, Экс-ан-Прованс) + 3 института (Бастия, Шамбери, Шалон-сюр-Сон). В течение двух первых лет обучения занятия проходят в одном из филиалов; в последнем учебном году студенты учатся в Париже.

Программы обучения 
ENSAM осуществляет подготовку
 инженеров — 3 года, около 1000 чел/год (как по классической французской схеме после подготовительных курсов, так и по различным целевым программам),
 магистров — 1 и 2 года (, , зачастую совмещается с заключительным годом инженерной программы)
 кандидатов наук () по техническим наукам
 повышение квалификации

Международные отношения 
ENSAM ведёт партнёрство с многими вузами всего мира, в том числе в России: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, НГУ, СПбГПУ, ТПУ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Arts et Métiers ParisTech
 Страница на сайте UNIFR

Государственные высшие учебные заведения Франции
Анже
Университеты Бордо
Клюни
Высшие учебные заведения Лилля
Образование в Меце
Университеты Парижа
Шалон-ан-Шампань
Экс-ан-Прованс
Высшие школы Франции